Хлорид рения(VI) — неорганическое соединение, 
соль металла рения и соляной кислоты
с формулой ReCl,
тёмно-зелёная жидкость.

Получение 
 Хлорирование свежевосстановленного рения:

Физические свойства 
Хлорид рения(VI) образует тёмно-зелёную жидкость, красно-коричневую в проходящем свете,
устойчив в инертной атмосфере.

Химические свойства 
 В присутствии следов кислорода образует окситетрахлорид рения:

 В кислородной атмосфере образует окситетрахлорид рения:

Литература 
 
 

рения